Ayr Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ayr Township (Nebraska)
 Ayr Township (North Dakota)
 Ayr Township (Pennsylvania)